Avallersuaq bezeichnet:
 Avallersuaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Avallersuaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Avallersuaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avallersuaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland